Masset – centro abitato del Canada, in Columbia Britannica
 Christian Masset – diplomatico e politico francese
 Olivier Masset-Depasse – regista e sceneggiatore belga